Galería puede referirse a:

Construcciones 
 Galería (arquitectura), habitación larga y espaciosa que se utiliza para comunicar otras áreas del edificio y para pasear.
 Loft, desván o galería; en una residencia, gran espacio con pocas divisiones, grandes ventanas y muy luminoso.
 Galería porticada o soportal, espacio arquitectónico cubierto que en algunos edificios o manzanas de casas se dispone ante las entradas para protegerse de la lluvia y el frío.

Obras subterráneas 
 Túnel o galería, obra subterránea de carácter lineal, horizontal o ligeramente inclinada, que comunica dos puntos para el transporte de personas o materiales.
 Galería filtrante, estructura subterránea construida para alcanzar un acuífero.
 Viaje de agua, infraestructura usada como conducción subterránea o semisubterránea para canalizar el abastecimiento de agua en los núcleos de población.
 Galería (militar), camino angosto y subterráneo que se hace en las minas para comunicación y uso de los hornillos.

Exposición 
 Galería de arte, espacio para la exhibición y promoción del arte, en especial del arte visual, y principalmente pintura y escultura, de forma similar a un museo.
 Galería comercial, vía (o plaza) completamente cubierta y abierta solo al tráfico peatonal en la que se reúnen diversos establecimientos comerciales y de hostelería.
 Galería de imágenes en Mediawiki y Wikipedia; véase: Ayuda:Imágenes.

Véanse 

Véanse

Enlaces externos